Прися́жний — прізвище.

Відомі носії:
 Присяжний Богдан Дмитрович (1950—2019) — український журналіст, редактор, лікар, хімік-біолог, громадський діяч.
 Присяжний Володимир Тадеушович (*1946) — український поет, прозаїк, інженер.
 Присяжний Євгеній Миколайович (1991—2014) — український військовий. Загинув під час російсько-української війни 2014 року.
 Присяжний Костянтин Васильович (1936—2015) — архітектор, художник, реставратор, педагог.
 Присяжний Сергій Володимирович (*1973) — вокаліст і гітарист українського гурту Мотор'ролла.

Див. також 
 Суд присяжних
 Суд присяжних в Україні
 Присяжний повірений